Париж 1878 — 2-й міжнародний шаховий турнір, що проходив від 18 червня до 31 липня в Парижі, у виставковому залі Всесвітньої виставки.

 2 кола
 12 учасників 

Контроль часу: 15 ходів на годину. При поділі призових місць проводились матчі до двох перемог. 

Турнір пройшов під час Всесвітньої виставки, коли Франція приходила до тями після Французько-прусської війни. Уперше в міжнародному турнірі в Європі взяли участь Джордж Генрі Макензі і Джеймс Мезон. Було зіграно 11 подвійних раундів. Вільгельм Стейніц працював репортером для The Field. 

У матчі за 1-ше місце Йоганн Цукерторт виграв у Шивона Вінавера — 3 : 1 (+2 −0 =2); у матчі за 4-те місце Дж. Макензі переміг Берда — 2 : 0. 

Учасники отримали такі призи: Цукерторт (1000 франків + дві вази Sèvres), Вінавер (500 франків + одна ваза), Джозеф Генрі Блекберн (1500 франків), Макензі (1000 франків), Берд (500 франків) і хворий Адольф Андерсен (200 франків). Вази Цукерторта коштували 5800 франків, але йому потрібна була готівка.Він три дні шукав покупців і зміг продати їх за значно нижчою ціною.

Таблиця

Примітки

Посилання 
 Партії турніру на сайті PgnMentor.com
 Турнірна таблиця

Шахові змагання у Європі
Шахи у Франції
Спортивні події 1878